Die Radiowelt (eigene Schreibweise: radioWelt) ist der Name des aktuellen Magazins im Hörfunksender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks. Es wird von Montag bis Freitag dreimal täglich gesendet: Die radioWelt am Morgen läuft von 6:05 Uhr bis 8:30 Uhr, die radioWelt am Mittag von 13:05 Uhr bis 13:30 Uhr, die radioWelt am Abend von 17:05 Uhr bis 18:00 Uhr.

Konzept 
Als aktuelles Magazin berichtet die radioWelt vor allem über nachrichtlich relevante Ereignisse aus nationaler und internationaler Politik, aus der Landespolitik, aus Wirtschaft, Bayern und Gesellschaft. Anders als B5 aktuell sendet Bayern 2 in der radioWelt auch  Kommentare, Gespräche mit ARD-Korrespondenten, sowie Interviews mit Politikern und anderen Prominenten. Dazwischen werden einzelne Songs der Popmusik platziert.

Tägliche Rubriken der radioWelt am Morgen sind die „Gedanken zum Tag“ um kurz vor 8:00 Uhr, sowie die Glosse „Ende der Welt“ um kurz vor 8:30 Uhr.

Vorgänger waren die „Welt am Morgen“ ab 1985 sowie „Welt am Mittag“ und „Welt am Abend“ ab 1989.

Moderation 
Die Moderatoren der radioWelt sind im Wechsel Kerstin Grundmann, Matthias Dänzer-Vanotti, Birgit Harprath, Eva Kötting, Uwe Pagels, Rolf Büllmann, Julia Nether, Veronika Lohmöller, Birgit Frank, Christoph Peerenboom, Stefan Kreutzer, Tilman Seiler, Gabi Kautzmann, Matthias Hacker, Franziska Eder und Susanne Rohrer. Thomas Meyerhöfer moderierte von 1989 bis 2015 die Frühausgabe der radioWelt.

Weblinks 
 Die radioWelt auf den Seiten von br.de
 Die Glosse Ende der Welt zum Nachhören auf den Seiten von br.de

Einzelnachweise 

Hörfunksendung (Deutschland)
Bayerischer Rundfunk (Hörfunk)
Informationssendung (Hörfunk)